Crepuscle (astronomia)
 El crepuscle dels déus, òpera de Richard Wagner.
 Crepuscle (novel·la)
 Crepuscle (saga)
 Crepuscle (pel·lícula)

Vegeu també 
 Crepuscular
 Interruptor crepuscular